Охтирський Матвій Никифорович — повстанський отаман, учасник Громадянської війни 1917—1922 року, учасник Радянсько-Німецької війни.

 Охтирський — смт в Абінському районі Краснодарського краю.
 Охтирський повіт
 Охтирський район
 Охтирський міський краєзнавчий музей
 Охтирський пивоварний завод